Karonga kan syfta på:

Geografi

Burundi 
1 Karonga (vattendrag i Burundi), Gitega,

Kenya 
2 Kiboko Island, ö, Kisumu,

Malawi 
3 Karonga, Malawi, ort, Norra regionen,  
4 Karonga (distrikt), distrikt
5 Karonga Airport, flygplats

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Malawiförgreningar